Benhamyia är ett släkte av tvåvingar. Benhamyia ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vapenflugor
Benhamyia